Der Launch Complex 11 (LC-11) ist eine Startrampe der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. Sie wurde vom Ende der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre zu Starts für Test- und Entwicklungsflüge der Atlas-Interkontinentalrakete genutzt.

1967 wurde LC-11 zusammen mit den Geschwisterstartrampen LC-12 und LC-14 offiziell stillgelegt.

2015 mietete Blue Origin das Gelände an, zusammen mit dem benachbarten SLC-36. Mittlerweile entsteht dort ein Prüfstand für Triebwerke der neuen Trägerrakete New Glenn.

Startliste

Weblinks

Einzelnachweise 

Launch Complex 11
Bauwerk im Brevard County
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Verkehrsbauwerk in Florida
Blue Origin